Juliusz Żórawski (ziemianin)
 Juliusz Żórawski (architekt)